Европско првенство у пливању у малим базенима је спортско такмичење које се одржава једном годишње у организацији ЛЕНа (-{Ligue européenne de natation}-) која обједињује све насионалне пливачке савезе за водене спортове у Европи.

Обично се одржава током четири дана у децембру у базенима дужине 25 метара, за разлику од Европског првенства у базенима дужине 50 метара, које се одржавају сваке две године. Прво Европско првенство у малим базенима под именом Срвопско спринт превнство у пливању, одржава се од 1991. године. Године 1996. променило је име у данашње име Европско првенство у пливању у малим базенима.

Дисциплине 
Од почетка такмичења 1991. број дисцилина се мењао од 14 (7+7) до 38 (19+19), а данас их има 40 јер су додате још две мешовите штафете.

 Прсни стил: 50, 100 и 200 м;
 Леђни стил: 50, 100 и 200 м;
 Слободни стил: 50, 100, 200, 400, 800 (само жене) и 1.500}} м (само мушкарци);
 Делфин стил: 50, 100 и 200 м;
 Мешовито: 100, 200 и 400 м
 Штафете : 4 x 50 м слободни стил, 4 x 50 м мешовито.
 Мешовите штафете: 4 x 50 м слободни стил, 4 x 50 м мешовито.

Од 53 чланице ЛЕН 35 су освајале медаље. Највише успеха су имали пливачи Немачке који су до данас (септембар 2016.) освојили укупно 373 медаље од чега 137 златних, 128 сребних и 108 бронзаних. Другопласирана по успеху је Шведска са 177 медаља 74 златне, 61 сребрна и 42 бронзане. Трећа је Русија са 203 медаље 67 зланих, 66 сребрних и 70 бронзаних.

* Прва нација по броју освојених медаља

Биланс медаља (1991—2015) 

 (1) укључени и резултати СССР 1991.
 (2) укључени и резултати Србије и Црне Горе.

Европска првенства у пливању у малим безенима